Hoban « Wash » Washburne est un personnage de la franchise  (la série télévisée , le film  et les comics ). Il est joué par Alan Tudyk. C'est le pilote du  et l'époux de Zoe.

Histoire 
Il est toujours appelé uniquement « Wash », la première syllabe de son nom de famille. Quand Mal l'interroge à ce sujet dans la novélisation du film , l'explication de Wash est . Dans l'épisode La Femme du commandant, il révèle deux éléments de son passé : il choisit de devenir pilote car il a grandi sur une planète où l'atmosphère était si polluée que les étoiles n'étaient pas visibles, et il a passé un certain temps sur une lune où la principale forme de divertissement est de jongler avec des oies. Wash est montré comme un homme décontracté avec un humour pince-sans-rire, et a souvent une influence apaisante dans les débats enflammés. Ses actions peuvent parfois paraître lâches, mais Wash a prouvé de nombreuses fois qu'il pouvait recourir à la violence pour venir en aide au reste de l'équipage.

La novélisation du film donne des éléments supplémentaires sur le passé de Wash : après que son ami  eut truqué les résultats pour devenir premier de la classe devant Wash,  s'est assuré du silence de celui-ci en lui proposant ses services à chaque fois qu'il en aurait besoin. Dans le commentaire DVD de Histoires anciennes, Tudyk indique qu'il croit que Wash a servi en tant que pilote dans la Guerre d'Unification, bien que sans préciser dans quel camp. Tudyk a aussi plaisanté sur le fait que le vaisseau de Wash a été abattu dès son premier vol et qu'il a été enfermé dans un camp de prisonniers, où il a passé le reste de la guerre à amuser ses co-détenus en faisant du théâtre d'ombres. Plus tard, les talents de pilote de Wash lui ont valu une telle réputation qu'il est activement courtisé par de nombreux capitaines quand il rencontre Malcolm Reynolds. Wash accepte l'offre de ce dernier et embarque sur le , dont il épouse plus tard le second, Zoe.

Wash meurt vers la fin du film  , tué sur le coup par un harpon lancé par un vaisseau de Ravageurs. Ses derniers mots sont , d'où dérive le titre de la mini-série de comics Serenity: Firefly Class 03-K64 - Leaves on the Wind, se passant près de neuf mois après sa mort, alors que River Tam lui a succédé à la place de pilote et que Zoe accouche de sa fille Emma Washburne. En hommage à Wash, sa collection de dinosaures en plastique reste sur la station de pilotage sur la passerelle du . La mort de Wash est également au centre d'un autre comic, , où trois de ses amis qu'il avait connus avant de rejoindre l'équipage du   font la cérémonie de baptême d'un vaisseau nommé  en sa mémoire.

Conception du personnage 
Whedon a dit à au moins deux reprises depuis la sortie du film que si la série avait continué, Wash n'aurait pas été tué. Quand il a répété cela durant la réunion  à la Comic-Con de San Diego en 2012, Tudyk a pris un air extatique.

Patton Oswalt, qui a écrit le comic , décrit Wash comme un . Le dessinateur Patric Reynolds, quant à lui, considère que Wash montre une confiance en lui qui attire les gens, mais ne se laisse pas approcher en utilisant son esprit comme arme, sauf contre Zoe, rendant les scènes avec Zoe fascinantes, car elles révèlent sa sensibilité profonde.

Casting

Costumes

Critique et analyse

Réception et héritages

Notes et références

Références

Bibliographie 

  :
  ;
 .

Personnage de Firefly
Pilote de fiction
Personnage de fiction créé en 2002
Personnage de fiction masculin
en:Hoban Washburne